La Motte är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. La Motte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Motte är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om La Motte. Trakten är glest befolkad. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec